de Franse naam voor Heilig Kruis
 een reeks plaatsen met de naam Sainte-Croix (met streepje)

Zie ook
Saint Croix, een van de Maagdeneilanden